Thézac (Charente-Maritime), een gemeente in het departement Charente-Maritime
 Thézac (Lot-et-Garonne), een gemeente in het departement Lot-et-Garonne